Суперкубок Бельгии по футболу 2002 () — 24-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2001/02 «Генк» и обладатель Кубка Бельгии 2001/02 «Брюгге». Встреча состоялась 3 августа 2002 года в Генке, на стадионе Фениксстадион.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

2003
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Генк»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2002 году
События 3 августа
Август 2002 года
Спортивные соревнования в Генке